Il doppio dell'ASB Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Cara Black e Alexandra Fusai erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Black con Sandrine Testud e la Fusai con Rita Grande.

La Black e la Testud hanno perso in semifinale contro Emmanuelle Gagliardi e Barbara Schett.

La Fusai e la Grande hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–3  la Gagliardi e la Schett.

Teste di serie
 Cara Black /  Sandrine Testud (semifinali)
 Liezel Horn /  Paola Suárez (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (campionesse)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2001